González se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aldo E. González
 Antonino González
 Antonio González
 Carlos E. González
 Carmen C. González
 José González
 José Valentín Herrera González